Bellucci ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Bellucci (1860–1931), italienischer Lokalhistoriker
 Antonio Bellucci (1654–1726), italienischer Maler
 Claudio Bellucci (* 1975), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Cleto Bellucci (1921–2013), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Fermo
 Giovanni Battista di Bartolomeo Bellucci (1506–1554), san-marinesischer Festungsbaumeister
 Giovanni Bellucci (* 1965), italienischer Pianist
 John Bellucci, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent 
 Mattia Bellucci (* 2001), italienischer Tennisspieler
 Monica Bellucci (* 1964), italienische Schauspielerin
 Nicola Bellucci (* 1963), italienischer Filmregisseur
 Numa Marzocchi de Bellucci (1846–1930), französischer Maler
 Sandro Bellucci (* 1955), italienischer Geher
 Thomaz Bellucci (* 1987), brasilianischer Tennisspieler
 Tito Marzocchi de Bellucci (1800–1871), französischer Maler italienischer Herkunft 

Siehe auch:
 Niki Belucci (* 1983), ungarische DJ und Pornodarstellerin
 Bellugi
 Belushi
 Belluschi